Rädel steht für:

 Rädel (Kloster Lehnin), Ortsteil der Gemeinde Kloster Lehnin in Brandenburg

Rädel ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Rädel (* 1974), deutscher Fußballtrainer 
 Robert Rädel (* 1982), deutscher Koch und Lehrer
 Siegfried Rädel (1893–1943), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Rädelsführer
 Redel